Палкино — название населённых пунктов.

Населённые пункты

Железнодорожная станция 
 Палкино — название железнодорожной станции Свердловск-Сортировочный в 1917—1931 годы.

См. также 
 Систо-Палкино